Полиция нравов — отдел полиции, занимающийся пресечением преступлений, связанных с нарушением общественной нравственности.

Фильмы и сериалы:
 Полиция нравов (фильм)
 Полиция нравов Голливуда (фильм)
 Полиция Майами: Отдел нравов (сериал)
 Полиция Майами: Отдел нравов (фильм)

Музыкальные коллективы:
 Полиция нравов (группа)
 Vice Squad